Aminadabe ou Aminadab (em hebraico: עמינדב, ʿAmminadabh, "meu povo é generoso") foi um personagem secundário no livro de Gênesis.

De acordo com as genealogias de Gênesis e a genealogia de Jesus, ele nasceu de Arão (filho de Esrom) (também conhecido como Arão), durante o exílio israelita no Egito Antigo. Ele também foi o pai de Nasom (ou Naassom), chefe da tribo de Judá (, , , , ). Sua filha Eliseba era a esposa de Arão (Êxodo 06:23), tornando-o Arão seu sogro.

Árvore genealógica baseada na Bíblia. Por simplificação, não foram incluídos os irmãos de Aarão:

Personagens do Antigo Testamento